Сезона Формуле 1 2014. године је одржана у временском размаку од 14. марта до 23. новембра у организацији ФИА. Наслов је бранио четвроструки светски првак Себастијан Фетел. Учествовало је 22 возача у 11 екипа. На календару се налазило 19 трка. Луис Хамилтон је освојио своју другу титулу светског шампиона на последњој трци сезоне. Само за ову сезону је важило правило да се удвостручују бодови освојени на последњој трци сезоне. На основу овог правила, Нико Розберг је имао математичку могућност да се бори за титулу до последње трке у сезони. Међутим, последњу трку је завршио на четрнаестом месту због квара на болиду и тиме изгубио борбу за титулу. 
Сезону је обележио и трагични инцидент на ВН Јапана који је доживео француски тркач Жил Бјанки возећи за тим Марусија. Том приликом је претрпео тешку повреду главе и пао у кому. Преминуо је 2015. године због последица тешке повреде.
КЕРС је унапређен у систем ЕРС-К и аутоматизован и уместо 6,6 користи се 36,6 секунди по кругу.

Возачи и контруктори

Календар

Правила 
ФИА је објавила нова правила за 2014. годину.

Мотор 
Од 2014. више ce неће користити В8 већ В6 Турбо-хибридни мотор. Нови мотор доноси промену у броју степена преноса - сада их је осам. Овом променом је окончана ера В8 мотора који су снабдевали конструкторе од 2006. до 2013. године. Нови мотор има запремину од 1,6 литара.

Гориво 
Од 2014. количина горива је ограничена на 100 kg . Прошле сезоне није било ограничења, а тимови су користили око 160 kg горива.

Квалификације 
Квалификације се и даље деле на три квалификационе сесије. Прва је скраћена за 2 минута(сада траје 18 минута), а трећа је продужена за 2 минута (и сада траје 12 минута).

Бодови 
На последњој трци (ВН УАЕ) ће се бодови удвостручити.

Бројеви возача 
Возачи ће моћи да бирају бројеве од 2 до 99 јер је број 1 резервисан за актуелног шампиона формуле 1.

ФИА пол трофеј 
Од ове сезоне је почео да се додељује ФИА пол трофеј.

Пласман возача

Поредак конструктора

Спољашње везе 

 званична страница
 ФИА
 Ф1 - Србија

2014
Спорт у 2014.